Il Fosso Rigone è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce a Badia a Settimo, una frazione di Scandicci, per poi sfociare nel fiume Vingone, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Stagno (Lastra a Signa).

Il bacino del Fosso Rigone 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa e Scandicci

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Scandicci
 Lastra a Signa

Fiumi della città metropolitana di Firenze
Rigone
R
Affluenti del Vingone